O  F8/F8C/F8D  é o modelo da Copersucar das temporadas de ,  e  da Fórmula 1.
Condutores do chassi: Emerson Fittipaldi, Keke Rosberg e Chico Serra.

Resultados  
(legenda)

 Utilizaram o F7 no GP da Argentina até a Grã-Bretanha (Keke Rosberg) marcando 9 pontos (11 no total).

 Utilizou o F9 no GP da França até Las Vegas.

Carros de Fórmula 1 da Copersucar